Wild Horse Mesa (1925), een film van George B. Seitz
Wild Horse Mesa (1932), een film van Henry Hathaway
Wild Horse Mesa (1947), een film van Wallace Grissell